Hipparchos eller Hipparchus är en nedslagskrater på månens framsida. Hipparchos har fått sitt namn efter den grekiske astronomen och matematikern Hipparchos.

I den fiktiva berättelsen Månen tur och retur från 1950, besöker Tintin kratern.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 Hipparchus (krater)
 4000 Hipparchus

Källor 
 

Kratrar på månen